Шестопа́лов — русская фамилия. Происхождение фамилии от Шестопалый — имеющий шесть пальцев на руке .

Однако существует и другая, не менее вероятная трактовка данного прозвища. Вполне возможно, что Шестопалом в переносном смысле называли умельца, мастера.

Не исключено также, что фамилия Шестопалов произошла от внутрисемейного имени Шестопал, которое мог получить шестой по счету сын.

Известные носители 
 Шестопалов, Анатолий Николаевич (1950—2020) — советский и российский поэт.
 Шестопалов, Валентин Никитич (1947—2013) — советский и украинский актёр.
 Шестопалов, Виктор Петрович (1923—1999) — советский физик.
 Шестопалов, Вячеслав Михайлович (род. 1936) — советский и украинский гидрогеолог, эколог.
 Шестопалов, Владимир Алексеевич (род. 1959) — глава города Пятигорска (2004—2006).
 
 Шестопалов, Пётр Архипович (1929—2014) — строитель, почётный гражданин Биробиджана.
Шестопалов, Фёдор Николаевич (1931—2007) — судостроитель, бригадир котельщиков-корпусников, Герой Социалистического Труда (1971 год)

 Шестопалова, Людмила Викторовна (род. 1987) — российская футболистка.
 Шестопалова, Юлия Анатольевна (род. 1973) — украинская модель, победительница многих конкурсов красоты, в том числе мировых и международных.

Примечания